Щърбанов (женската форма: Щърбанова) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:
 Илия Щърбанов (1840 – Петър Щърбанов след 1923) – български революционер, учител и политик
 Неделчо Щърбанов (1878 – 1913) – български драматичен актьор
 Петър Щърбанов (1836 – 1876) – български революционер
 Филип Щърбанов (1841 – 1904) – български революционер

Български фамилни имена